Гай Валерій Флакк ():

 Гай Валерій Флакк (поет) (I століття) — римський поет, наслідувач Вергілія.
 Гай Валерій Флакк (консул 93 року до н. е.) (д/н — після 81 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.